Hatterscheid heißen 

 ein Ortsteil der Gemeinde Ruppichteroth im Rhein-Sieg-Kreis, siehe Hatterscheid (Ruppichteroth)
 Daniel Hatterscheid, Eishockeyspieler